Bhosale est une variante de  ou Bhonsale, Bhosle, un groupe important au sein de la .
 

  (1921-2007), homme politique indien et combattant pour la liberté qui a été ministre en chef du Maharashtra.
  (né en 1989), chanteur, guitariste et auteur-compositeur indien.
  (né en 1956), juriste indien, juge en chef de la Haute Cour de justice de Prayagraj.
  (né en 1988), joueur de cricket indien.
  ou Bhosle, actrice de télévision indienne.
  (née en 1996), joueuse de tennis indienne
 Sanket Bhosale (né en 1988), comédien indien.
  (1927-2010), orateur et penseur indien du Maharashtra.
  (né en 1966), homme politique indien, membre de la Lok Sabha pour la circonscription de Satara dans le Maharashtra.